Рубець (медицина) — шрам.
 Рубець (шлунок) — один з чотирьох відділів шлунка жуйних тварин.

Персоналії 
 Рубець Олександр Іванович — український фольклорист, хоровий диригент, педагог.

Див. також 
 Рубці (значення)

Українські прізвища